Queenstown – miasto w Australii
 Queenstown – miasto w Gujanie
 Queenstown – miasto w Nowej Zelandii
 Queenstown – miasto w Republice Południowej Afryki
 Queenstown – miasto w Stanach Zjednoczonych Ameryki
 Queenstown – miasto w Irlandii, obecnie Cobh